Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1997 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Helena Suková. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Nicole Arendt und Manon Bollegraf, das Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1997